Die Fußball-Oberliga Nord 1992/93 war die neunzehnte Spielzeit der vom Norddeutschen Fußball-Verband durchgeführten drittklassigen Oberliga Nord.

Meister wurde der VfL Herzlake, der sich wie Vizemeister 1. SC Norderstedt für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga qualifizierte. Dort belegten Herzlake (Gruppe 2) und Norderstedt (Gruppe 3) jeweils den vierten Rang und verblieben in der Oberliga Nord.

An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm der Drittplatzierte die Amateure von Werder Bremen teil, wo sie im Finale gegen den SV Sandhausen verloren.

Durch den Abstieg von Eintracht Braunschweig, dem VfL Osnabrück und dem VfB Oldenburg aus der 2. Bundesliga, stiegen in eine der untergeordneten Verbandsligen neben Eintracht Nordhorn und dem TSV Havelse auch Vorjahresaufsteiger TuS Lingen, die SVG Göttingen 07 sowie Altona 93 ab. Im Gegenzug zur Folgesaison stiegen der VfB Lübeck und die SpVgg Preußen Hameln in die Oberliga Nord auf.



Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 194.537 Zuschauer (ø 811 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
4.500 TuS Celle – Kickers Emden (12. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 112 Hamburger SV Amateure – 1. SC Göttingen 05 (29. Spieltag)

Oberliga Nord-Meister

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

Gruppe A

Gruppe B

Literatur

Weblinks 
 

1992
Fußballsaison 1992/93